Brander steht für:
 Brander, Militärschiffstyp

Personen:
 Felix Brander (1846–1924), Schweizer Senntummaler
Georg Friedrich Brander (1713–1783), Präzisionsmechaniker
 Heribert Brander (* 1926), deutscher Geistlicher 
 James Brander (* 1953), kanadischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 John Brander (1817–1877), schottischer Kaufmann
 Peter Brander (* 1927), britischer Boxer
 Vitus Brander (1880–1969), deutscher katholischer Theologe und Kirchenhistoriker

Siehe auch:
 Brande (Begriffsklärung)